USS Theodore Roosevelt ha sido el nombre recibido por tres buques de la Armada de los Estados Unidos en honor a Theodore Roosevelt
 , un transporte de tropas, presto servicio desde 1918 a 1919.
 , un submarino nuclear, presto servicio desde 1961 a 1982.
 , un portaaviones, entró en servicio en 1986, actualmente en activo.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos